Fole é um dispositivo para o fornecimento de ar pressurizado em uma quantidade controlada.

Objetos
Gaita de fole - instrumento musical.
Fole de ferreiro - ferramenta usada para atiçar o fogo.